Dirka po Srbiji (, tudi ) je cestna kolesarska etapna dirka, ki vsako leto potekla v Srbiji. Prvič je potekala leta 1939, od leta 2005 je rangirana kot dirka tipa 2.2 UCI Europe Tour. Najuspešnejši kolesar v zgodovini dirke je Mikoš Rnjaković s štirimi zmagami.

Zmagovalci

Sklici

Zunanje povezave 
 

Kolesarska tekmovanja
Športne prireditve v Srbiji
Športne prireditve, ustanovljene leta 1939